Свободный театр:

 «Свободный театр» — многожанровый театр в Москве, созданный К. А. Марджановым (существовал один сезон 1913—1914 годов).
«Свободный театр» — театр миниатюр в Ленинграде под художественным управлением Г. Юдковского. Работал в 1922—1928 годах по адресу Невский проспект, 72.
 «Свободный театр» — болгарский передвижной театр. Распался в 1906 году.
«Театр Либр» () — театр, организованный А. Антуаном в Париже в 1887 году. Просуществовал до 1896 года.
 «Белорусский свободный театр» — современный минский театр.
Народный театр драмы «Свободный театр» — современный саратовский театр.
 «Свободный Театр» — театр на антрепризной основе, созданный в Киеве в июле 1997 года А.Л. Артименьевым.

 Примечания